Sassaioli – abitanti di Sasso (Cerveteri) in provincia di Roma
Sassaioli – abitanti di Sasso d'Ombrone in provincia di Grosseto